Калинівська селищна громада:
 Калинівська селищна громада — громада у Броварському районі Київської області
 Калинівська селищна громада — громада у Фастівському районі Київської області
 Калинівська селищна громада — громада в Бериславському районі Херсонській області